Ford Maverick peut désigner cinq modèles de voitures du constructeur américain Ford :
 la Ford Maverick vendue en Amérique du Nord et au Brésil jusque dans les années 1970 ;
 le Nissan Patrol vendu sous le nom de Ford Maverick en Australie de 1988 à 1994 ;
 le Nissan Terrano II vendu sous le nom de Ford Maverick en Europe de 1993 à 1998 ;
 le Ford Escape vendu sous le nom de Ford Maverick dans certains pays européens de 2000 à 2007 ;
 le Ford Maverick est un pick-up compact vendu sur le continent américain à partir de 2021.